Albert Williams peut désigner:

  (1849-1924), homme politique américain du Tennessee ;
 Albert Rhys Williams (1883-1962), journaliste et syndicaliste américain ;
  (1905-1987), homme politique travailliste gallois ;
  (1911-1982), homme d'affaires britannique ;
  (né en 1916), joueur australien de football australien ;
  (1927-2007), syndicaliste britannique ;
  (né en 1954), joueur de baseball nicaraguayen ;
  (né en 1964), joueur américain de football américain.

Voir aussi